Ancerville (Meuse)
 Ancerville (Moselle)